Zeta o z, vint-i-sisena lletra de l'alfabet català i vint-i-unena de les consonants 
 Zeta (lletra grega), sisena lletra de l'alfabet grec 
 Principat de Zeta, principat d'Europa que ocupava aproximadament l'actual Montenegro
 FK Zeta Golubovci, club de futbol montenegrí de la ciutat de Golubovci, suburbi de Podgorica 
 Grupo Zeta, grup de comunicació amb seu a Barcelona i fundat el 1976 por Antonio Asensio Pizarro 
 Zeta Andromedae, sistema estel·lar de la constel·lació Andròmeda 
 Zeta Arietis, estrella de la constel·lació d'Àries 
 Zeta Centauri estrella a la constel·lació de Centaurus 
 Zeta Ophiuchi, estrella localitzada a la constel·lació de Serpentari 
 Zeta Reticuli, estrella binària en la constel·lació de Reticulum